Duboka est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Duboka, un affluent gauche de la  Vrbanja rivière;
Duboka, un affluent droit de la  Vrbas rivière (Bugojno);
en Croatie
Duboka, une localité située dans la municipalité de Čaglin, comitat de Požega-Slavonie ;
Duboka, une localité située dans la municipalité de Komiža, comitat de Split-Dalmatie ;
Duboka, une localité située dans la municipalité de Slivno, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
en Serbie
Duboka, un village situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Duboka, une localité située dans la municipalité de Kučevo, district de Braničevo ;
Duboka/Dubokë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.